

Persone 
 Anders Andersson (1875-1945) – tiratore svedese
 Anders Andersson (1937-1989) – hockeista su ghiaccio svedese
 Anders Andersson (1952) – attore svedese
 Anders Andersson (1952) – canoista svedese
 Anders Andersson (1974) – calciatore svedese
 Anders Andersson (1978) – sciatore e allenatore di sci alpino svedese